Diese Liste nennt die Abgeordneten des vierten Volkstags der Freien Stadt Danzig (1930–1933). Dieser wurde in der vorgezogenen Volkstagswahl in Danzig 1930 bestimmt. Der Volkstag hatte 72 Mitglieder. Die Regierung der Freien Stadt Danzig war der Senat Ziehm.

Quellen 
Die Liste basiert auf verschiedenen Quellen. Die Quellenlage ist unklar. Es sind in der Literatur mehr Abgeordnete angegeben, als der Volkstag Mitglieder hatte. Offensichtlich sind daher Mitglieder ausgeschieden und andere nachgerückt. Informationen hierüber liegen nur rudimentär vor. Auch ist nicht sichergestellt, dass diese Liste vollständig ist.

 Martin Schumacher (Hrsg.): M.d.L., das Ende der Parlamente 1933 und die Abgeordneten der Landtage und Bürgerschaften der Weimarer Republik in der Zeit des Nationalsozialismus: politische Verfolgung, Emigration und Ausbürgerung 1933–1945; ein biographischer Index. [Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien], 1995, ISBN 3-7700-5189-0
 
 

 4